Il National Invitation Tournament 1972 fu la 35ª edizione del torneo. Venne vinto dalla University of Maryland, College Park; il  miglior giocatore fu Tom McMillen.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1972
1972